

Geografia 
Groppo Ducale – frazione del comune italiano di Bettola
Groppo – frazione del comune italiano di Riolunato
Groppo – frazione del comune italiano di Sesta Godano
 Monte Groppo Rosso – montagna dell'Appennino ligure
 Pozzol Groppo – comune italiano del Piemonte
 Sommo Groppo – frazione del comune italiano di Palanzano
 Groppo Superiore – frazione del comune italiano di pozzolo del Groppo

Persone 
 Bruno Groppo – storico francese 
 Cesare Groppo – scultore italiano
 Marco Groppo – ciclista su strada italiano
 Pedro Groppo – politico argentino

Altro 
 Groppo – in meteorologia, incremento violento e veloce della velocità media del vento, associato di solito a tempo perturbato
 Groppo – torpediniera di scorta della Regia Marina

Pagine correlate 
Groppa
Groppi